Marcelino Pan y Vino ist der Titel folgender Werke:

 Marcelino Pan y Vino (Roman), Roman von José María Sánchez-Silva
 Marcelino (Zeichentrickserie), spanische Zeichentrickserie
 Marcelino Pan y Vino, Originaltitel von Das Geheimnis des Marcellino, spanischer Film von Ladislao Vajda aus dem Jahr 1955
 Marcelino Pan y Vino, Originaltitel von Marcelino (Film), mexikanischer Film von Jose Luis Gutierrez aus dem Jahr 2010